G43 peut faire référence à :
 Migraine, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Walther G43, un fusil semi-automatique allemand.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres